Владимир Герчиков:
 Герчиков, Владимир Ермиевич (род. 1943) — режиссёр, сценарист и продюсер, киноакадемик.
 Герчиков, Владимир Исакович (1938—2007) —  российский социолог, доктор социологических наук, профессор.